Stephan Báthory ist der Name folgender Personen:

* Stephan Báthory (1533–1586), gewählter Fürst von Siebenbürgen, König von Polen und Großfürst von Litauen sowie Staatsoberhaupt von Polen-Litauen
 Stephan Báthory von Ecsed (1430–1493), Woiwode von Siebenbürgen, Gerichtsherr des Landes und Mitglied des Drachenordens 
 Stephan Báthory von Ecsed (1490–1530), ungarischer Adliger, Heerführer, Palatin von Ungarn, siehe Stephan Báthory (Palatin von Ungarn)
 Stephan Báthory von Somlyó (1477–1534), Siebenbürger Adliger